Ianthella är ett släkte av svampdjur. Ianthella ingår i familjen Ianthellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Ianthella